Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Bell (Bell County) :

 comté de Bell (Kentucky) ;
 comté de Bell (Texas).